Das Eigenschaftswort schottisch steht für:

 ein Adjektiv für Sachen oder Personen mit Bezug zu Schottland
 die schottisch-gälische Sprache
 Schottisches Englisch, die heutige Amts- und Bildungssprache Schottlands
 einen schottischen Dialekt, siehe Scots
 einen Volkstanz im deutschen und schwedischen Sprachraum, siehe Schottisch (Tanz) 
 ein Musikstück im 4/4-Takt, siehe Schottisch (Musik)
 eine Schacheröffnung, siehe Schottische Partie
 die schottische Küche

Siehe auch:

 Kaledonisch

ca:Escocès